Pieni-Musta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Musta (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Pieni-Musta (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Pieni-Musta (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Pieni-Musta (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 

Robotskapade Finlandförgreningar